Ruget ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ruget (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Ruget (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea